Улица Ви́ршу ( — Вересковая) — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Виршу в Риге;
 Улица Виршу в Валмиере;
 Улица Виршу в Даугавпилсе;
 Улица Виршу в Елгаве;
 Улица Виршу в Лиепае;
 Улица Виршу в Цесисе;
 Улица Виршу в Юрмале.